Schafstall steht für:
 Stall für Schafe
 Schafstall (Moseleifel) (423,0 m), höchster Berg der Moseleifel, bei Bremm, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Schafstall (Meeder), Stall bei Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Schafstall (Niebendorf), denkmalgeschütztes Bauwerk in Niebendorf, Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schafstall (Geotop), Fels und archäologische Fundstätte bei Veringenstadt, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Schafstall ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Schafstall (1937–2018), deutscher Fußballspieler und -trainer